Newport and Cincinnati Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Newport and Cincinnati Bridge (Kentucky), ID-Nr. 01000363
 Newport and Cincinnati Bridge (Ohio), ID-Nr. 01000364